Rokytnice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Rokytnice nad Jizerou, ort, Liberec, Okres Semily, 
 Rokytnice (ort i Tjeckien, Olomouc), 
 Rokytnice (ort i Tjeckien, Zlín), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar